Эдфельдт

 Эдфельдт, Туве (род. 1983) — шведская актриса театра и кино. 
 Эдфельдт, Катти (род. 1950) — шведская актриса, режиссёр и сценарист.
 Эдфельдт, Фредерик (род. 1972) — шведский кинорежиссёр, сценарист и продюсер.